E19 oder E 19 steht für:
 DR-Baureihe E 19, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Europastraße 19, eine Fernstraße von Amsterdam in den Niederlanden nach Paris in Frankreich
 HMS E19, ein britisches U-Boot

E19